Monocacy Creek sind zwei Flüsse in Pennsylvania, Vereinigte Staaten:

 Monocacy Creek (Schuylkill River)  im Berks County
 Monocacy Creek (Lehigh River)  im Lehigh County

Siehe auch
 Little Monocacy River